En musique classique, l'expression concert spirituel peut prendre des sens différents, avec des liens de parenté entre les uns et les autres.

 Un concert spirituel est un type particulier de concert, consacré à la musique religieuse, apparu en France vers 1650 ;
 Le Concert spirituel désigne une organisation de concerts, active à Paris de 1725 à 1790 ;
 Le Concert spirituel désigne un ensemble musical français fondé en 1987, interprétant de la musique baroque.